Haget kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Haget, Gers, kommun, departementet Gers i regionen Occitanien,

Sverige 
 Haget, Hedesunda, by, Gävle kommun

Åland 

 Haget (Föglö, Åland), halvö,